Port Byron kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Port Byron (Illinois)
Port Byron (New York)